Empregada pode se referir a:

 empregada: feminino de empregado;
 empregada doméstica: feminino de empregado doméstico.
Desambiguação